Als Abkommen von Doha sind mehrere Abkommen bekannt:

 Abkommen von Doha 2008 zwischen verschiedenen libanesischen Konfliktparteien, siehe Libanon#Innere Krise und neues Abkommen 2008;
 Abkommen von Doha 2020 zwischen den USA und den Taliban